10-й чемпионат СССР по хоккею с мячом проходил  с 26 ноября 1957 года по 18 марта 1958 года.

В двухкруговом турнире участвовало 14 команд. Матчи чемпионата прошли с разъездами, за исключением Алма-Аты и Хабаровска. Было сыграно 182 матча, в них забито 903 мяча.

Чемпионом СССР стала команда ОСК (Свердловск).

Команды — участницы

Класс «А» 

 Результат матча «Торпедо» (Петрозаводск) — «Водник» (Архангельск) (4:2) был аннулирован, и «Торпедо» (Петрозаводск) засчитано поражение за участие дисквалифицированного игрока В. Менькова, соответственно «Воднику» присуждена победа.

Составы команд и авторы голов 

Чемпионы СССР
 1. ОСК (Свердловск) (15 игроков): Анатолий Шаклеин, Юрий Школьный — Анатолий Голубев, Юрий Коротков, Николай Назаров, Виталий Симонов (2), Виктор Шеховцов, Альберт Вологжанников (8), Николай Дураков (28), Валентин Атаманычев (22), Павел Губин (7), Александр Измоденов (16), Михаил Осинцев (26), Валентин Семёнов (2), Герман Тарасевич (14). По 1 мячу в свои ворота забили Юрий Парыгин «Буревестник» (Москва), П. Послов «Торпедо» (Петрозаводск) и один из игроков «Энергии» (Ленинград).

Серебряные призёры
 2. ЦСК МО (15 игроков): Евгений Климанов, Анатолий Мельников — Анатолий Панин (8), Виктор Чигирин, Михаил Гащенков (2), Юрий Захаров (2), Константин Крюков (4), Борис Рундин (2), Анатолий Филатов (3), Геннадий Водянов (8), Юрий Ежов (8), Игорь Малахов (2), Евгений Папугин (30), Юрий Шорин (15), Лев Шунин  (7).

Бронзовые призёры
 3. «Буревестник» (Москва) (16 игроков): Алексей Дворов, Евгений Новгородов — Юрий Голубёнков, Владимир Зайцев, Юрий Афанасьев (5), Олег Биктогиров (1), Александр Зайцев (4), Михаил Туркин (2), Юрий Глухов (12), Юрий Киселёв (10), Михаил Мухортов (2), Юрий Парыгин (1), Валерий Савин (2), Булат Сатдыков (30), Анатолий Сягин (8), Борис Туркин (8).
 4. «Динамо» (Москва) (16 игроков): Юрий Шальнов (24; −41), Александр Фомкин (5; −8) — Александр Луппов (26; 0), Владимир Филиппов (26; 0), Виталий Мухин (24; 0), Владимир Смирнов (26; 2), Дмитрий Морозов (26; 0), Вячеслав Соловьёв (21; 4), Анатолий Вязанкин (26; 18), Владимир Савдунин (26; 19), Игорь Численко (26; 11), Василий Трофимов (20; 8), Евгений Флейшер (17; 3), Анатолий Салакин (16; 4), Леонид Кондратьев (2; 0), Игорь Трушин (1; 0).
 5. «Урожай» (Перово) (16 игроков): Борис Жидовленко, Игорь Шейн — Геннадий Андреев (2), Владимир Голиков (16), Виктор Ерёмичев, Анатолий Кулёв (11), В. Леонов, Виктор Маркин (11), Альберт Носов (1), Юрий Пимушин, Решетников (1), Евгений Ромишевский (2), Игорь Ромишевский (7), Константин Рюмин, Николай Худолеев, Яков Шейн (5). Авторы 2 мячей неизвестны.
 6. ОСК (Хабаровск) (16 игроков): Михаил Мед, Геннадий Мелков, Александр Титов — Валерий Болотин (11), Борис Бочаров (2), Валентин Бугров (2), Виктор Гладков (7), Игорь Грек, Леонид Касаткин (1), Сергей Монахов, А. Павлов, Геннадий Сусарев, Леонид Терёхин, Александр Торопов (12), Георгий Хрульков (10), В. Шувакин (1).
 7. «Локомотив» (Красноярск) (15 игроков): Владимир Елизаров, Геннадий Зотин — Анатолий Бочкарёв (21), Иван Дворников (1), Владимир Жилионис, Алексей Зорин (1), Анатолий Коротченко (2), Анатолий Мартынов (13), Николай Мартынов (18), Александр Парченко (7), Юрий Свищев, Владислав Седякин (1), Анатолий Семёнов (3), Владимир Сивоволов (2), Владимир Тюганов (2).
 8. «Динамо» (Ульяновск) (15 игроков): Василий Лацейко, Владимир Саботницкий — Пётр Булдаковский (2), Лев Гаврилов (7), Борис Герасимов, Евгений Герасимов, Николай Гунин (2), Виктор Ланцов, Георгий Лосев (10), Михаил Медведев (20), Аркадий Николаев (5), Олег Плотников, Евгений Чибиряев (2), Юрий Широков (4), Сергей Эдукарянц (10). 1 мяч в свои ворота забил Юрий Пимушин «Урожай» (Перово).
 9. «Шахтёр» (Кемерово) (18 игроков): Юрий Букасов, Виктор Шабловский — Евгений Бондаренко (6), Сергей Бурольцев (2), Виктор Волохин (1), Александр  Журавлёв (4), Константин Журавлёв (8), Владимир Кузнецов (2), Алексей Лазовский (8), Анатолий Левашов, Евгений Лихачёв, Юрий Мартемьянов, Михаил Плешкевич (1), Александр Полевой (7), Иван Рябовалов (14), Михаил Савоськин (5), Алексей Сидоров, Дмитрий Теплухин.
 10. «Водник» (Архангельск) (18 игроков): Виктор Антрушин (26), Владимир Трушев (7) — Борис Бокачев (17; 0), Фёдор Ваенский (26; 2), Владимир Евстафьев (11; 0), Анатолий Жуков (22; 4), Альберт Кулаков (24; 4), Дмитрий Курочкин (11; 3), Леонид Марков (26; 8), Борис Морозов (23; 1), Николай Парфёнов (14; 2), Юрий Потапов (12; 1), Анисим Пушкин (25; 8), Рафаил Смирнов (22; 1), Владимир Соколов (16; 0), Валентин Сташевский (21; 1), Лев Фильчагин (20; 2), Евгений Юшманов (25; 9).
 11. «Буревестник» (Алма-Ата) (15 игроков): Юрий Жабин, Владимир Стрекалов — Владимир Алёшин (1), Казбек Байбулов (6), Владимир Болотов (2), Борис Бутусин (1), Вячеслав Ильин, Юрий Лобыкин (1), Олег Мальцев (6), Юрий Минеев (1), Юрий Непомнющий (11), Иван Рогачёв (8), Евгений Рыгалин (2), Константин Суетнов (4), В. Трегубов (1).
 12. «Труд» (Калининград) (18 игроков): Юрий Куприянов, Василий Солодовников, Александр Тареев — Николай Балашов (1), Юрий Войкин (6), Виктор Голованов (13), Олег Горбунов (6), Виталий Гунченко, Геннадий Екимов (3), Александр Караванов, Николай Козлов (8), Александр Константинов (11), Валентин Подсосёнов, Всеволод Севостьянов (2), Леонид Стельмухов, Юрий Ушаков (2), А. Французов (1), Алексей Харченко (3).
 13. «Торпедо» (Петрозаводск)  (15 игроков): Игорь Зайцев, Александр Кудряшов — Виталий Гарлоев (4), Виктор Горбунов (14), Евгений Горбунов (5), А. Григорьев (4), А. Едомский (3), Евгений Калганов, Владимир Кармушев (8), Лев Лебедев (2), Н. Мельников (4), В. Меньков (8), П. Послов (1), Эдуард Тимонин, Николай Шогин (1).
 14. «Энергия» (Ленинград) (16 игроков): Александр Галкин, Леонид Огурцов — Анатолий Алексин (1),  Юрий Васильев (6), Евгений Воеводин, В. Дергачёв (8), Юрий Козлов (2), Дмитрий Ликучев (4), Виталий Лиштван, А. Мальков (13), Борис Петрунин, Юрий Савин, Олег Самсонов (1), Н. Сергеев (2), Юрий Ульянов (8), Юрий Фофанов.

Лучшие бомбардиры — Булат Сатдыков («Буревестник», Москва), Евгений Папугин (ЦСК МО) — по 30 мячей.

Класс «Б» 
Право на участие в финале,состоявшемся в Первоуральске с 23 февраля по 11 марта 1958 года, завоевали 8 победителей зон чемпионата РСФСР, «Металлург» (Первоуральск) (как призёр чемпионата РСФСР 1957 года), две лучшие команды Казахской ССР и лучшая команда Москвы «Крылья Советов — III» (Москва) разыграли звание победителя чемпионата СССР по классу "Б".

VII чемпионат РСФСР 
Соревнования прошли в два этапа. 
На первом этапе, проходившем с 15 декабря 1957 по 12 февраля 1958 года прошли зональные турниры. В них приняли участие 68 команд (из них 10 лучших команд Московской области и по одной от областей, краёв, крупных городов и АССР). Команды были разбиты на 8 зон. Зональные турниры проводились в один круг с разъездами, кроме Дальневосточной зоны, которая играла в Хабаровске. Впервые была допущена сильнейшая клубная команда Ленинграда.
Дальневосточная зона. Победитель «Локомотив» (Иркутск).
Сибирская зона. Победитель «Сибсельмаш» (Новосибирск).
Уральская зона. Победитель Клуб им. Калинина (Пермь).
Средневолжская зона. «Труд» (Куйбышев).
Нижневолжская зона. Победитель «Сормово» (Сормово).
Северная зона. Победитель «Светлана» (Ленинград).
Центральная зона. Победитель «Спартак» (Курск).
Подмосковная зона. Победитель «Труд» (Сетунь).

Финальный турнир VII чемпионата РСФСР 
На втором этапе восемь победителей зон и «Металлург» (Первоуральск), как призёр предыдущего первенства, в рамках чемпионата СССР по классу "Б" в играх между собой разыграли звание чемпиона РСФСР. Им стала команда «Светлана» (Ленинград).

 1. «Светлана» (Ленинград) (15 игроков): В. Дубарев — В. Аксёнов, В. Буклимов, Н. Виханский, А. К. Лобанов, К. Малышев, Л. Мартынов, П. Михеев, Е. Орлов, В. Прибавин, И. Самохин, Георгий Трушев, В. Уткин, А. Черепанов, Е. Черняев.
 2. «Сибсельмаш» (Новосибирск) (15 игроков): С. Курлович, Михаил Шляхтенко — Александр Анищенко, Виктор Анищенко, Николай Анищенко, Ю. Гольцов, Сергей Горностаев, А. Килин, С. Липинский, В. Мезенцев, Г. Милованов, В. Петроченко, Н. Пивкин, Ф. Сдобников, И. Спиридонов.
 3. «Труд» (Куйбышев) (16 игроков): Н. Горшков, Анатолий Иевлев — Б. Андреев, Н. Андреев, В. Бирюков, В. Большаков, В. Бондарев, Д. Еремеевский, М. Козин, Анатолий А. Лобанов, Г. Медведев, К. Семёнов, Виктор Тюфяков, В. Фадеев, А. Фёдоров, Галимзян Хусаинов.

Чемпионаты СССР по хоккею с мячом
1958 год в хоккее с мячом
Чемпионаты СССР в 1958 году